

Інсар — місто, Інсарський район, Мордовія
 Інсар — селище, Кадошкінський район, Мордовія